Présidence d'Emmanuel Macron
 Positions politiques d'Emmanuel Macron